Die South Africa Sevens 2001 waren die dritte Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers South Africa Sevens. Das Turnier fand am 17. und 18. November statt. Im Finale gewann Neuseeland 19:17 gegen Samoa und gewann das Turnier damit zum zweiten Mal.

Teilnehmer 
16 Mannschaften nahmen an den South Africa Sevens 2001 teil:

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Shield

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 South Africa Sevens 2001 auf rugby7.com
 South Africa Sevens 2001 auf worldrugby.org

Rugby 2001
Sportveranstaltung in Durban
2001